Sunnyside Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sunnyside Farm (Hamilton, Virginia), NRHP-ID 94000989
 Sunnyside Farm (Kearneysville, West Virginia), NRHP-ID 99000285